Eugnoriste är ett släkte av tvåvingar. Eugnoriste ingår i familjen sorgmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sorgmyggor
Eugnoriste